Colima je název míst v Mexiku:

 Colima (stát) – jeden z 31 států Mexika,
 Colima (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.
 Colima (sopka) – stratovulkán o výšce 3860 m ležící v jihozápadním Mexiku